Blaine Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blaine Township (Ida County, Iowa)
 Blaine Township (Wright County, Iowa)
 Blaine Township (Clay County, Kansas)
 Blaine Township (Marion County, Kansas)
 Blaine Township (Ottawa County, Kansas)
 Blaine Township (Smith County, Kansas)
 Blaine Township (Michigan)
 Blaine Township (Adams County, Nebraska)
 Blaine Township (Antelope County, Nebraska)
 Blaine Township (Cuming County, Nebraska)
 Blaine Township (Kearney County, Nebraska)
 Blaine Township (North Dakota)
 Blaine Township (Pennsylvania)
 Blaine Township (South Dakota)